Planeta.ru — российская краудфандинговая платформа, интернет-сервис по привлечению коллективного финансирования на создание творческих, научных, социальных, предпринимательских и иных проектов.

Одна из первых и крупнейшая в Рунете площадка для сбора средств на реализацию проектов.
По утверждению основателей, к февралю 2019 года через платформу привлечено более 1 млрд рублей и успешно завершено более 4,5 тысяч краудфандинговых кампаний.

Обладатель Премии Рунета 2014 года в номинации «Экономика, бизнес и инвестиции».

История 
 
Planeta.ru была создана 7 июня 2012 года тремя друзьями — бас-гитаристом группы «Би-2» Максом Лакмусом, Фёдором Мурачковским и Василием Андрющенко — как сервис для предварительного заказа альбомов музыкальных групп. Однако в процессе запуска и развития сервис полностью перешёл на принцип краудфандинга.
Дата основания платформы считается Днём краудфандинга в России.

На Неделе российского интернета (RIW) — 2013 «Планета» организовала первую профессиональную конференцию по краудфандингу и краудинвестингу.

С 2015 по 2017 год на платформе действовала благотворительная программа «Мегафон помогает», в рамках которой оператор мобильной связи увеличивал каждый взнос в ряд проектов на Planeta.ru, посвящённых определённым темам: реабилитация детей с ограниченными возможностями, социальная и трудовая адаптация молодых людей с инвалидностью и других. Также в 2015 году совместно с брендом Lipton была реализована программа GOODSTARTER для социальных предпринимателей.

В 2016 году платформа стала одним из инициаторов бессрочного проекта «БиблиоРодина»: любой желающий мог профинансировать подписки на научные издания в дар российским библиотекам.

В феврале 2017 года совместно с РВК и фондом Eva Invest было реализовано реалити-шоу «Битва технологий»; целью было отобрать десять сильнейших техностартапов, нуждавшихся в краудфандинговых сборах, и обучить их искусству ведения PR-кампании на платформе.

В октябре 2021 года группа ДДТ установила суточный рекорд по сбору средств. Коллектив собрал за первые 24 часа кампании 5,8 миллиона рублей. В общей сложности поклонники группы поддержали проект 10254 раза на общую сумму 25 289 099 рублей.

Школа краудфандинга 
Для обучения подготовке к запуску и ведению крауд-кампании эксперты Planeta.ru начали в 2015 году проводить бесплатные очные и онлайн-занятия по краудфандингу. Они уже прошли для жителей Сибири, Урала, Калининграда и Приволжского федерального округа. К марту 2017 года в «Школе краудфандинга» прошли обучение 12 тыс. человек. В октябре 2017 года был запущен образовательный курс «Краудфандинг за 60 минут» с короткими роликами об этапах создания проекта и индивидуальными консультациями.

Ссылки 
 Оф. сайт

Примечания 

Сайты России
Краудфандинг
Сайты, появившиеся в 2012 году
Появились в 2012 году в России